Naniwa – dawna nazwa Osaki
 Naniwa – dzielnica Osaki
 Naniwa – japoński krążownik z przełomu XIX/XX wieku